Summer school ("scuola estiva" in inglese) può indicare:

Cinema 
 Summer School – film del 1979 diretto da Stu Segall
 Lezioni d'estate (Summer School) – film del 1987 diretto da Carl Reiner
 Summer School – film del 2006 diretto da Lance Hendrickson, Troy McCall, Mike Nelson, Steve Rhoden e Ben Trandem

Televisione 
 Scuola estiva (Summer School) – episodio della serie televisiva Black Summer